Râul Slatina se poate referi la:

 Slatina - afluent al râului Iza
 Slatina - afluent al Sebeșului
 Slatina - afluent al Timișului în județul Caraș-Severin